En el mundo griego había varias penínsulas que recibían el nombre de Quersoneso. El término griego Χερσόνησος significa isla continental, y de ahí «península».
Los más famosos eran:
 El Tracio o Helespóntico.
 El Táurico o Traqueo, en el mar Negro.
 El Corintio
 El Cario, en donde fueron fundadas Halicarnaso y Cnido. También había una ciudad llamada Quersoneso en Caria.
 El Rodio, también en Caria, al sur del anterior y frente a la isla de Rodas.

Es también el nombre de la ciudad de Quersoneso, situada en el Quersoneso Taúrico (Traqueo).

Quersoneso Tracio

Geografía 

El Quersoneso Tracio (en griego Χερσόνησος Θρᾳκία) se corresponde con la actual península de Galípoli, entre los Dardanelos (el antiguo Helesponto) y el golfo de Saros (el antiguo golfo de Melas); en la parte de la histórica Tracia que forma parte en la actualidad de la Tracia oriental –Rumelia–, en la moderna Turquía.

El istmo del Quersoneso tracio mide 6,4 km. La longitud total de esta península es de 74,6 km. Desde el istmo hasta el cabo Matusia, en la extremidad suroccidental del Quersoneso, hay unos 70 km.

Ciudades 
 
La antigua ciudad de Elayunte o Eleunte estaba situada en el extremo sudoccidental del Quersoneso Tracio, junto a la entrada del Helesponto, enfrente de Sigeo. En aguas de esta ciudad establecieron los persas una base naval hacia el 493 a. C. y de allí partieron años después para excavar un canal en la Calcídica en el istmo de la península de Acté, que a raíz de los estudios topográficos realizados en la zona permitieron suponer que el canal tenía una profundidad media de 4 m y una anchura de 30 m. Elayunte dista 200 km en línea recta del lugar donde se excavó el canal.

Otras ciudades enclavadas en el Quersoneso Tracio fueron Mádito y Sesto, en la costa oriental, ambas en la orilla europea del Helesponto. Sesto, que fue originariamente una colonia lesbia, se hallaba al norte de Abido, situada ésta al otro lado del Helesponto en la costa asiática. Sesto era una plaza de gran importancia estratégica, pues controlaba la ruta del comercio de trigo entre la Escitia Occidental (actuales Ucrania y Moldavia) y el Ática. Mádito estaba situada a unos 7 km al suroeste de Sesto.

La ciudad de Cardia estaba situada la costa septentrional del istmo del Quersoneso. La ciudad de Pactia estaba emplazada en la orilla europea de la Propóntide, distante de Cardia unos 6 km y poseía un próspero puerto en costa helespóntica del Quersoneso, ya a la entrada de la Propóntide. Posiblemente el monumento sepulcral en honor de Hele se encontraba situado en el territorio de la ciudad de Pactia. Entre Cardia y Pactia se hallaba la ciudad de Ágora. Lisímaco, uno de los diádocos destruyó la ciudad de Cardia y fundó en su lugar Lisimaquia, y como consecuencia de dicha fundación el puerto de Pactia declinó. 
Su hijo Alejandro, tras morir derrotado aquel por Seleuco en 281 a. C., recuperó su cuerpo y lo enterró entre Cardia y Pactia. 

Al sur de esta península y al otro lado del Helesponto, se encontraba la antigua Troya.

Quersoneso Traqueo

Geografía 

El Quersoneso Traqueo (o Escarpado) o Táurico es la actual península de Kerch, que se proyecta desde Crimea hacia el este. El Ponto Euxino, el actual mar Negro, baña las costas orientales del Quersoneso Traqueo. Es conocido también como Bósforo Cimerio.

Ciudades 
 Neápolis: ciudad fundada en el siglo I a. C., por Escíloro, príncipe escita del Quersoneso Táurico (Crimea). Se han encontrado los restos de Neápolis cerca de la actual Simferópol.

 Quersoneso 
 Panticapea 
 Ninfea
 Mirmecio
 Tiritace 
 Portheneum

Quersoneso Corintio

Geografía 
El Quersoneso Corintio al norte del golfo Sarónico era el extremo oriental de una cordillera llamada Oneo. Promontorio septentrional que junto al promontorio meridional de Rito (el arroyo) forman la actual bahía de Galataki.

Regiones de la Antigua Grecia
Penínsulas del mar Mediterráneo de Europa
Penínsulas de Grecia
Antigua Tracia
Regiones históricas de Turquía
Historia de Ucrania